Чигин — фамилия; имеет женскую форму Чигина.

Известные носители 
 Чигин, Владимир Семёнович (1924 — ?) — советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Чигин, Леонид Сергеевич (1909—1943) — командир 113-й танковой бригады, полковник, Герой Советского Союза.

Другое 
 Чигин — украинское село в Сумской области.

См. также 
 Чигрин